

Kruisweg, village de la commune de Het Hogeland, Groningue.
 Kruisweg, hameau de la commune de Lansingerland, Hollande-Méridionale.
 Kruisweg, hameau de la commune de Hulst, Zélande.